Алеут — представитель коренного население Алеутских островов.

Топонимы 
 Алеут — бухта на северном берегу залива Посьета, залива Петра Великого.
 Алеут — мыс, выступающий от юго-восточного берега бухты Миноносок в залив Рейд Паллада, залива Петра Великого.

Корабли 
 «Алеут» — паровая шхуна российского императорского флота, построенная для Сибирской флотилии в Санкт-Петербурге в 1862 году.
 «Алеут» — минный транспорт российского императорского флота, заказанный в 1883—1884 годах для Сибирской флотилии в Норвегии.
 «Алеут» — специализированное китобойное судно, заказанное в Норвегии, первоначально носил имя «Глен Ридж».
 «Алеут» — китобойная флотилия советского китобойного промысла.

Персоналии 
 Пётр Алеут — святой, почитаемый Православной Церковью в Америке.

См. также 
 Алеутская улица
 «Сообщение с Алеут» — американский документальный фильм режиссёра Джона Хьюстона об одной из миссий американских войск на Алеутских островах.
 Алеутас
 Алеутка